I Fornaxhopen finns det minst 58 galaxer. Nedan visas en tabell på de 54 största.

Noter

Fornaxhopen
Stjärnbilden Ugnen
Galaxhopar